Rutschky ist der Familienname folgender Personen:

Katharina Rutschky (1941–2010), deutsche Publizistin
Michael Rutschky (1943–2018), deutscher Schriftsteller

Rutschky ist der Name folgender Dörfer in der Ukraine (ukrainisch Ручки):
 in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Rutschky (Hadjatsch)
 in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Rutschky (Lochwyzja)